23. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie 1999/2000 rozpoczął się 13 listopada 1999 w norweskim Lillehammer. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 13 lutego 2000 w niemieckim Oberhofie. Najważniejszymi imprezami sezonu były mistrzostwa świata oraz mistrzostwa Europy.

Puchar Świata rozegrany został w 7 miastach, 5 krajach, na 3 kontynentach. Najwięcej konkursów odbyło się w Niemczech: Altenberg, Königssee, Oberhof.

W klasyfikacji generalnej jedynek kobiet bezkonkurencyjne były Niemki. Pierwsze miejsce zajęła Sylke Otto, która czterokrotnie wygrywała zawody, a dwukrotnie zajmowała drugie miejsce. W jedynkach mężczyzn po raz pierwszy zwyciężył Włoch Armin Zöggeler, który wygrywał zawody pięciokrotnie. Zaraz za jego plecami znaleźli się Niemcy Jens Müller oraz Georg Hackl. W dwójkach po raz pierwszy najlepsi byli Niemcy Patric Leitner i Alexander Resch, którzy w pokonanym polu zostawili swoich rodaków Steffena Skela i Steffena Wöllera oraz parę amerykańską	Mark Grimmette i Brian Martin.

Jedynki kobiet

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyła

Jedynki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończył, 40+ - miejsce 40 lub dalsze

Dwójki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli, DSQ - dyskwalifikacja

Bibliografia 
 Wyniki Pucharu Świata na stronie FIL

1999 w sportach zimowych
2000 w sportach zimowych
Puchar Świata w saneczkarstwie